

Personnalités 

 Alfred Touny (1886-1944), résistant français, cofondateur de l'Organisation civile et militaire, compagnon de la Libération, fusillé ;
 Émile Touny (1852-1933), fonctionnaire de police français, commissaire de police controversé ;
 Touny-Léris (1881-1976), magistrat et poète français ;
 Roger Touny (1922-1991), officier des Forces françaises libres, compagnon de la Libération.

Lieux 

 Timbi-Touny ou Timbi-Touni, ville et sous-préfecture de Guinée.